Rockingham é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Rockingham (Carolina do Norte)
 Condado de Rockingham (Nova Hampshire)
 Condado de Rockingham (Virgínia)

Desambiguações de topônimos